Fata madrina – personaggio tipico delle fiabe
 Fata madrina – personaggio della fiaba Cenerentola
 Fata Madrina – personaggio del franchise Shrek
 Fata madrina cercasi – film del 2020 diretto da Sharon Maguire